

Nom de famille 

 Anne Friedberg (1952-2009), universitaire et spécialiste d'études cinématographiques américaine
 Erhard Friedberg, sociologue français d'origine autrichienne né en 1942 ;
 Jason Friedberg, producteur, réalisateur et scénariste américain.

Toponyme 
 Friedberg, ville d'Allemagne, dans le district de Souabe en Bavière, sur la Route romantique ;
 Friedberg, ville d'Autriche, en Styrie ;
 Friedberg, ville d'Allemagne située dans le land de Hesse.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme